Botsing (natuurkunde)
Botsingstheorie in de scheikunde
Verkeersongeval